Семиковцы () — село в Теребовлянском районе Тернопольской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 241 человек. Занимает площадь 1,605 км². Почтовый индекс — 48111. Телефонный код — 3551.

Местный совет 
48111, Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с.Семиківці

Ссылки 
 Семиковцы на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Теребовлянского района